Бадахос (исп. Badajoz, эстр. Badahó) — многозначный термин.

 Бадахос — город в Испании, автономное сообщество Эстремадура, центр одноимённой провинции. 
 Бадахос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Бадахос — провинция на западе Испании в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Бадахос — испанский футбольный клуб из одноименного города.
 Бадахос — средневековое мусульманское государство на территории современных Португалии и Испании.
 Бадахос — ущелье (крупный овраг) на острове Тенерифе (Канарские острова, Испания).
 Бадахос, Хоакин (род. 1972) — кубинский и американский писатель, поэт, переводчик, редактор и журналист.